Husby Kirkeby, plaats in de Deense gemeente Holstebro
 Husby (parochie, Holstebro), parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Holstebro
 Husby (parochie, Middelfart), parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Middelfart
 Husby (Hedemora), plaats in de Zweedse gemeente Hedemora
 Husby (Tierp), plaats in de Zweedse gemeente Tierp
 Husby (Duitsland), een plaats in Sleeswijk-Holstein
 Hüsby, een andere plaats in Sleeswijk-Holstein
 Husby (wijk), een wijk in het stadsdeel  Rinkeby-Kista van Zweedse hoofdstad stockholm
 Husby (metrostation), een metrostation in de Zweedse gemeente Stockholm